«Тумар» (каз. Тұмар) — Казахстанская Национальная телевизионная премия за достижения в области телевизионных искусств, была учреждена Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан с целью выявления самого качественного и актуального телевизионного контента страны, поддержки талантливых профессионалов, стимуляции к стремлению в улучшении стандартов отечественного телевизионного контента и развития качественного казахстанского телевидения.

История премии 
 Первая церемония состоялась 17 марта 2017 года в Казмедиахолл, в столице Казахстана
 Ежегодно победители награждаются главным призом премии — эксклюзивно выполненной статуэткой из латуни и стекла
 Автором статуэтки является художник-ювелир Камбар Есмуханов
 В 2020 году введен призовой фонд в размере одного миллиона тенге по десяти номинациям
 В связи с пандемией коронавируса в мире Премия Тұмар 2020 года состоялась без зрителей, при участии номинантов и жюри

Участники премии 
К участию допускаются уникальные телевизионные проекты, вышедшие в эфир годом ранее на территории Республики Казахстан, участниками премии
могут быть национальные и региональные телевизионные вещательные компании, продакшн студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии,
производящие телевизионный контент.

Жюри премии 
Жюри премии представлено профессионалами международного и Казахстанского телевидения, деятелями культурами по направлениям заявленных номинаций.
Лауреатов премии определяет закрытое голосование членов жюри. Победители выявляются в результате тайного голосования.

Победители премии 2017 год

Победители премии 2018 год

Победители премии 2019 год

Финалисты 2020 года

Примечания

Ссылки 
 «Тұмар-2020» байқауына тіркеу  Телевизионный канал Kazakh.tv 12/02/2020
 По миллиону тенге будет присуждено победителям премии «Тұмар — 2020» МИА «Казинформ» 25.02.2020
 Интервью. Махаббат Есен zakon.kz (20/02/2020)
 Начинается прием заявок по участию в I Национальной телевизионной премии «Тумар». Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан. (11/02/2017)
 Atameken Business был признан событием телевизионного года Телеканал Atameken Bussiness.
 Наталья Бандровская: Первая национальная премия «Тумар» для региональной компании и ценная награда, и большой аванс РИКА-ТВ
 Вдохновение от «Тұмар»"Республиканская газета «Казахстанская правда»
 Премию «Тумар» посвятили 60-летию казахстанского телевидения — МИР 24 Телеканал МИР24 (16 марта 2018)
 Есть ли жизнь без хайпа: медиаэксперты обсудили судьбу казахстанских СМ Новостное сетевое агентство Sputnik (19 марта 2019)
 Даурен Абаев вручил казахстанскую премию "Тумар нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд» (17 марта 2017)
 Первая национальная телевизионная премия «Тумар» состоялась в Астане zakon.kz (17 марта 2017)
 [https://24.kz/ru/news/top-news/item/168334-vruchenie-televizionnoj-premii-t-mar-startovalo-v-astane/ Вручение телевизионной премии «Тумар» прошло в Астане (17 марта 2017)
 Телевизионную премию Тумар вручили в Астане tengrinews.kz (16 марта 2018)
 Стартовал приём заявок на национальную телепремию «Тумар-2019» forbes.kz (23 февраля 2019)
 Телевизионная премия «Тумар». «Давайте говорить» khabar.kz
 Статуэтки для лучших : в Астане назвали победителей телепремии «Тумар» mir24.tv (20 марта 2019)

Телевизионные премии 2017 года
Телевидение в Казахстане